Lars Boom (wielrenner), Nederlands veldrijder en wegwielrenner, geboren 1985
Lars Boom (auteur), Nederlands schrijver, acteur en presentator, geboren 1946